Das Damendoppel der Australian Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Tímea Babos und Kristina Mladenovic, die in diesem Jahr wegen einer Fußverletzung von Mladenovic nicht teilnahmen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Damendoppel
2021